ESB puede referirse a:
 Las siglas en lengua vasca de Euskal Sozialista Biltzarrea-Partido Socialista Vasco, un partido político español que participó en la creación de Herri Batasuna durante la Transición española.
 Aeropuerto Internacional Esenboğa (Turquía), en su código IATA.
 ESB, marca de cerveza tipo ale del Reino Unido.
 La compañía eléctrica Electricity Supply Board (ESB), de Irlanda.
 Enterprise service bus, arquitectura software usada en informática.
European Studbook, programa de registro genético de animales en zoológicos coordinado por la EAZA.
Encyclopedia SpongeBobia, wiki de la serie Bob Esponja en Fandom.